Несколько кораблей ВМС Аргентины носили название ARA Almirante Brown (встречается также Brown, General Brown), в честь героя войны за независимость — адмирала Гильермо (Уильяма) Брауна (, 1777—1857), аргентинца ирландского происхождения.

 ARA General Brown (1867) — учебное парусное судно ВМС Аргентины;
 ARA Almirante Brown (1880) — казематный броненосец английской постройки;
 ARA Almirante Brown (C-1) — тяжёлый крейсер итальянской постройки, головной корабль серии;
 ARA Almirante Brown (D-20) — эскадренный миноносец типа «Флетчер», бывший американский USS Heermann (DD-532);
 ARA Almirante Brown (D-10) — эскадренный миноносец немецкой постройки, головной корабль серии.

 См. также 
 ARA (префикс)